Onderdistrict in Indonesië
 Suruh (onderdistrict van Semarang), een Onderdistrict in het bestuurlijke gebied Semarang in de provincie Midden-Java
 Suruh (onderdistrict van Trenggalek), een Onderdistrict in het bestuurlijke gebied Trenggalek in de provincie Oost-Java
Plaats in Indonesië
 Suruh (plaats in Semarang), een plaats in het bestuurlijke gebied Semarang in de provincie Midden-Java
 Suruh (Tasikmadu), een plaats in het bestuurlijke gebied Karanganyar in de provincie Midden-Java
 Suruh (Bringin), een plaats in het bestuurlijke gebied Ngawi in de provincie Oost-Java
 Suruh (plaats in Trenggalek), een plaats in het bestuurlijke gebied Trenggalek in de provincie Oost-Java